La  voit le FC Auch évoluer en groupe A, l’élite du rugby français.
L’équipe est entraînée par J. Pourcet.

Auch est battu est seizièmes de finale par Pau du pilier international Robert Paparemborde et termine  club national.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 33 points soit 6 victoires, 3 nuls et 9 défaites

À domicile 

 Auch-Carcassonne 3-3
 Auch-Avignon 9-3
 Auch-Montauban 15-6
 Auch-Montferrand 3-3 : une pénalité de William Marty assura l'essentiel pour le FCA dans un triste match de fin Décembre.
 Auch-Nice 10-14
 Auch-Pau 13-10
 Auch-Périgueux 23-18
 Auch-Mazamet 18-15
 Auch-Toulon 3-20

À l’extérieur 

 Carcassonne-Auch 13-13
 Avignon-Auch 21-15
 Montauban-Auch 10-16
 Montferrand-Auch 22-4
 Nice-Auch 27-15
 Pau-Auch 34-14
 Périgueux-Auch 10-3
 Mazamet-Auch 7-0
 Toulon-Auch 22-19 : comme l’année précédente, Auch passe prêt de l’exploit au stade Mayol.

Seizièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Groupe A

Groupe B

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 11 points soit 2 victoires, 1 nul et 3 défaites derrière Perpignan et Agen.

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|}

Poule H 

|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Montferrand (18 points) contre Pau (11), Béziers (18) contre Brive (12), Toulon (16) contre Bègles (12), Bayonne (16) contre Romans (12), Lourdes (16) contre Agen (12), Graulhet (15) contre Valence (12), Perpignan (15) contre Carcassonne (14) et Tarbes (12) contre Angoulême (14).

Effectif 
 Arrière : Jacques Brunel
 Ailiers : Michel Espié, Philippe Dupuy, Henri D’Halluin
 Centres : Henri Cistacq, Marc Coma, Pierre Bayard
 Ouvreurs : Dall’Ava, William Marty
 Demis de mêlée : Jacques Fouroux, Patrick Fourteau
 Troisièmes lignes centre : Jacques Gratton, Alain Weidler
 Troisièmes lignes aile : Jean-Louis Bariolet, Christian Rizon, Claude Sénac
 Deuxièmes lignes : Bernard Polosello, Richard Marty, Marc Vallat, Philippe Lafargue
 Talonneurs : Jacques Daune, Jean Bortolucci 
 Piliers : Armand Proietti, Marc Ducousso, Christian Pelissier

Bibliographie

Notes et références 

1979-1980
Rugby à XV en 1979
Rugby à XV en 1980